Катуну има више значења:

 Катуну (Корнешти), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Катуну (Салчоара), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Катуну (Берчени), насеље у округу Прахова у Румунији
 Катуну (Дражна де Сус), насеље у округу Прахова у Румунији
 Катуну (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији